Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Israël. IJsland heeft geen ambassade in Israël.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Israel
IJslandse